Ruma kan syfta på:

Geografi

Bangladesh 
1 Ruma (underdistrikt),

Finland 
2 Ruma (ö), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar